

Culture 
Brookside est un  britannique.

Toponymes canadiens 
 En  : Brookside, quartier résidentiel d’Edmonton
 En  : Brookside, quartier d’Halifax sur la péninsule de Chebucto
 À  : Brookside, territoire sur la péninsule de Burin de l’île de Terre-Neuve

Toponymes américains 
 En  : Brookside, ancienne ville minière du comté de Jefferson
 En  : Brookside, quartier de Los Angeles
 Au  : Brookside, ville du comté de Fremont
 En  : Brookside,  du comté de New Castle
 En  : Brookside, village du comté de Belmont
 Au  : Brookside Village, ville du comté de Brazoria

Homonymie de toponyme